Wellenanlage bezeichnet

 die Antriebsanlage eines Schiffs, siehe Wellenanlage (Schiffbau)
 eine Anlage zur Erzeugung von Wasserwellen, siehe Wellenmaschine